Juan de Fuca peut désigner :
 Juan de Fuca, un navigateur grec du  ;
 le détroit de Juan de Fuca, un détroit du Canada et des États-Unis ;
 la plaque Juan de Fuca, une plaque tectonique située dans le Nord-Est de l'océan Pacifique ;
 la ride Juan de Fuca, une chaîne de montagnes sous-marine située dans le Nord-Est de l'océan Pacifique ;
 le parc provincial Juan de Fuca, un parc provincial en Colombie-Britannique au Canada ;
 le sentier de randonnée marin Juan de Fuca Marine Trail, un sentier de randonnée en Colombie-Britannique au Canada ;
 Juan de Fuca, une circonscription électorale de Colombie-Britannique au Canada.